

Geografia 
 Buchheim – comune tedesco nel land del Baden-Württemberg

Persone 
 Arthur Buchheim – matematico britannico
 Damian Hugo von Schönborn-Buchheim – cardinale e vescovo cattolico tedesco, cardinale e principe-vescovo di Spira e principe-vescovo di Costanza
 Friedrich Karl von Schönborn-Buchheim – conte del Sacro Romano Impero e principe vescovo di Würzburg e Bamberga
 Lothar-Günther Buchheim – scrittore, pittore, editore, fotografo, cineasta e collezionista tedesco
 Rudolf Buchheim – farmacologo tedesco